Барвинок большой () — полукустарник, вид рода  семейства .

Распространение и экология 
В природе ареал вида охватывает Южную Европу. Натурализовался повсеместно в Евразии и Северной Африке.

Встречается как культурный или одичалый, в садах и парках, реже в лесах.

Ботаническое описание 
Стебель голый или с очень редкими волосками, достигают высоты 30—45 см (в культуре до 60—80 см).

Листья яйцевидные, длиной 4—8 см, шириной 2—5 см, голые, по краям ресничатые, верхние часто и по жилкам с обеих сторон опушённые.

Цветки ярко-синие, диаметром 30—50 мм, лопасти чашечки длиной 8—9 мм, ресничатые, на цветоножках длиной 3—5 см. Трубка венчика постепенно расширенная кверху, лопасти длиной 15—25 мм, шириной 10—18 мм, ромбически-обратнояйцевидные.

Цветёт в марте — апреле.

Таксономия 
Вид Барвинок большой входит в род  трибы  подсемейства  семейства  порядка .

Примечания

Литература

Ссылки 

 Барвинок в Энциклопедии декоративных садовых растений

Кутровые
Декоративные садовые растения
Флора Африки
Флора Евразии